Mikkola est un patronyme finnois pouvant désigner:

 Hannu Mikkola (1942–2021), pilote de rallye finlandais
 Laura Mikkola (née en 1974), pianiste finlandaise
 Seppo Mikkola (né en 1946), astronome ayant travaillé sur le problème à N corps 
 Tiina Mikkola (née en 1972), biathlète finlandaise
 Toini Mikkola-Pöysti (née en 1933), fondeuse finlandaise

Toponyme

Mikkola, secteur de la ville de Walden en Ontario

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois